«Рифф-Рафф» (альтернативный вариант — «Отбросы общества»; ) — художественный фильм, снятый британским режиссёром Кеном Лоучем в 1991 году.

Сюжет 
Герои фильма — разнорабочие, случайно встретившиеся на строительной площадке реконструируемого жилого дома в Лондоне. Приехавшие в поисках работы со всей страны, они вынуждены вести полулегальную жизнь, регистрируясь под вымышленными именами и находя кров в брошенном жилье.

Один из них, Стив, знакомится с девушкой, мечтающей о карьере певицы. Бесконечные прослушивания не приносят желаемого успеха. Нервные срывы Сьюзен и её пристрастие к наркотикам приводят к болезненному для обоих расставанию.

На стройке в конце дня по трагической случайности с незакреплённых лесов сорвался рабочий. Виновный в происшедшем прораб после приезда медиков отстранился от случившегося. Желая отомстить, Стив с товарищем пробираются ночью в подсобку и поджигают ремонтируемый ими дом.

В ролях 
 Роберт Карлайл — Стив
 Эмер Маккорт — Сьюзен
 Джим Р. Коулмэн — Шем
 Джордж Мосс — Мо
 Рикки Томлинсон — Ларри
 Дэвид Финч — Кевин
 Дерек Янг — Десмонд
 Билл Мурз — Смёрф

Награды и номинации 
 1991 — Специальный приз международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале (Кен Лоуч).
 1991 — Премия European Film Awards за лучший европейский фильм (Салли Хиббин), а также номинация в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Рикки Томлинсон).
 1992 — номинация на «Европейскую серебряную ленту» Итальянского национального синдиката киножурналистов.
 1993 — Номинация на премию «Гойя» за лучший европейский фильм (Кен Лоуч).
 1993 — Специальный приз фестиваля Prix Italia.

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1991 года
Фильмы Великобритании 1991 года
Фильмы Channel 4 Films